Internacia Junulara Festivalo – Festival giovanile internazionale organizzato dalla Gioventù esperantista italiana
 International Judo Federation  – Federazione internazionale di Jūdō
  International Journalism Festival – Festival internazionale del giornalismo